Карл Уи́нстон Ла́мбли (, род. 14 августа 1951, Миннеаполис) — американский актёр театра, телевидения и кино.

Биография 
Карл Ламбли родился в семье ямайских иммигрантов в Миннеаполисе, штат Миннесота. Он окончил Южную среднюю школу и колледж «Макалестер» в Сент-Поле, штат Миннесота.

Ламбли начал свою профессиональную карьеру в качестве журналиста в Миннесоте. Когда он писал рассказ о театре-мастерской, его взяли в импровизационную компанию, в которой он проработал два года вместе с тогда ещё неизвестным Дэнни Гловером.

Наиболее известен по ролям Маркуса Петри в телесериале CBS «Кегни и Лейси» и Маркуса Диксона в телесериале ABC «Шпионка». Кроме того он озвучил Марсианского охотника в мультсериале «Лига справедливости».

Личная жизнь 
Ламбли был женат на актрисе Вонетте Макги с 1987 года до её смерти в 2010 году. У них есть сын Брэндон Ламбли, рождённый в 1988 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Южной средней школы (Миннесота)
Выпускники Макалестерского колледжа